Рік Ліч і Андрій Ольховський були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Ольховський того року не брав участі, а Ліч виступав у парі з Джонатаном Старком і вони вибули в 1-му колі.

У фіналі Мартін Дамм і Цирил Сук перемогли Девіда Адамса і Фабріса Санторо з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1997
Кубок Кремля